Bendix Grodtschilling er navnet på flere personer:

 Bendix Grodtschilling den ældre (ca. 1620-1690) – drejer og kgl. kunstkammerforvalter
 Bendix Grodtschilling den yngre (1655-1707) – maler og kgl. kunstkammerforvalter, søn af ovennævnte
 Bendix Grodtschilling den yngste (1686-1737) – maler og kgl. kunstkammerforvalter, søn af ovennævnte